Змагання зі фристайлу в могулі серед жінок на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 25 лютого. Участь взяли 26 спортсменок з 12 країн.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Примітки 

Жіночий могул на чемпіонатах світу з фристайлу